Niemcy:
 Tottleben – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Inne:
 Tottleben – ród

Zobacz też 
 Totleben
 Töttleben